Contea di Knox (in inglese Knox County) è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
Contea di Knox (Illinois)
Contea di Knox (Indiana)
Contea di Knox (Kentucky)
Contea di Knox (Maine)
Contea di Knox (Missouri)
Contea di Knox (Nebraska)
Contea di Knox (Ohio)
Contea di Knox (Tennessee) (comprende Knoxville)
Contea di Knox (Texas)